Oak Grove kan syfta på:
 Oak Grove, Alabama
 Oak Grove, Kentucky
 Oak Grove, Louisiana
 Oak Grove, Oregon